Kungariket Polen kan syfta på:
Kungariket Polen (1025–1385) – en polsk statsbildning under Huset Piast 1025–1385
Kungariket Polen (1385–1569) – en polska stat som skapades genom unionen i Krewo som förenade Polen och Litauen under en enda monark, dominerad av den jagellonska ätten 1385–1569
Kungariket Polen (1916–1918) – en stat som planerades av Österrike-Ungern under första världskriget

Se även
 Polsk-litauiska samväldet – mellan 1385 och 1795 en statsbildning i Central- och Östeuropa
 Andra polska republiken – en självständig polsk stat 1918–1939
 Folkrepubliken Polen – det officiella namnet på Polen åren 1952-1989
 Republiken Polen – det officiella namnet på Polen efter 1989